MLS est un acronyme pouvant faire référence à :
 Major League Soccer, la ligue professionnelle de football en Amérique du Nord.
 , un système d'aide à l'atterrissage
 Maximum length sequence, un type de séquence binaire pseudo-aléatoire
 , un équipement d'interconnexion dans un réseau informatique
 , un instrument embarqué dans le satellite scientifique Aura

Acronyme